Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der mongolischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der mongolische Fußballverband MFF wurde 1959 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 3. Oktober 1960 gegen Nordvietnam statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht der Mongolei aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und OAM = Ostasienmeisterschaft
 AS = Asienspiele und OAS = Ostasienspiele 
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der mongolischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der mongolischen Mannschaft

1960 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die mongolische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 32 andere Nationalmannschaften aus zwei Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 30 der derzeit abzüglich der Mongolei 46 Nationalmannschaften der AFC
 eine der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 eine ehemalige Nationalmannschaft (kursiv gesetzt), die zuletzt der AFC angehörte

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CONCACAF, CONMEBOL, OFC und UEFA hat die Mongolei bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis März 2005) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Mongolei
!